Сезон 2004-05 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 12-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдев'яте став Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Банік (Острава) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Чехії з футболу 2004—2005.
2. Клуб Дрновіце вирішив не брати участь у наступному сезоні Першої ліги через фінансові причини.
3. З клубів Слован (Ліберець) та Опава було знято по 6 очок через скандал із корупцією.
4. З клубу Словацко було знято 12 очок через скандал із корупцією.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2004-2005
Чехія
Чехія